О́ськин — русская фамилия; имеет женскую форму Оськина.

Известные носители 
 
 
 
 
 Оськин, Семен Кириллович (1880—1937) — иерей РПЦ, священномученик.
 Оськин, Юрий Васильевич (1938—2009) — советский и российский актёр.